Plume Latraverse (Compilation pour l'Europe) est une compilation de Plume Latraverse, sortie en 1978.

Liste des titres 

Album de Plume Latraverse
Compilation musicale sortie en 1978